Цар Асен може да се отнася за:
 Иван Асен I, български цар, известен и само като Асен
 Други представители на династията Асеневци
 Села в България
 Цар Асен (Област Пазарджик)
 Цар Асен (Област Силистра)
 Цар Асен (Област Търговище)